Talenkauen santacrucensis — вид птахотазових динозаврів з групи Орнітоподи (Ornithopoda), що існував у крейдовому періоді, 96,3 млн років тому.

Етимологія 
Назва роду Talenkauen з мови теуелче означає «маленький череп». Видова назва santacrucensis вказує на провінцію Санта-Крус, де знайдені рештки динозавра.

Скам'янілості 
Скам'янілі рештки динозавра знайдені у відкладеннях формації Парі Айке поблизу озера В'єдма у провінціїСанта-Крус на півдні Аргентини. Описаний по майже повному скелету, у якого відсутні задня кришка черепа, хвіст та деякі кістки кінцівок.

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Rozadilla et al., 2015:

Примітки 

Орнітоподи
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Південної Америки
Вимерлі тварини, описані 2006